Eden kan syfta på:

Edens trädgård – enligt Första Mosebok den lustgård som Gud gav åt de första människorna, Adam och Eva

Personer
 Eden (namn) – ett unisexnamn som kan bäras av både kvinnor och män

Förnamn
Eden Alm – svensk sångerska

Efternamn
Anthony Eden (1897–1977) – brittisk politiker, Storbritanniens premiärminister 1955-1957

Fiktion
EVO: Search for Eden – TV-spel från 1992
Edenvärldarna – fiktiva planeter i Dimension X
Edens lustgård (roman) – en av Ernest Hemingway
Eden - fiktiv ö i Fantomens värld där köttätare och växtätare lever fredligt sida vid sida

Musik och sång
Eden (musikalbum) – ett musikalbum av Sarah Brightman från 1998
Eden (sång) – en sång inspelad av bland andra Hooverphonic samt Sarah Brightman 1998
Garden of Eden – en sång inspelad av Guns N' Roses på albumet Use Your Illusion I 1991
Rage in Eden – ett album av Ultravox från 1980

Sport
Eden Arena – en idrottsarena i Prag, Tjeckien

Geografi

Australien 

 Eden (ort i Australien), New South Wales, Bega Valley,

Storbritannien 

 Afon Eden, vattendrag, Wales, 
 Eden (distrikt)

Sverige

 Eden, Sollefteå kommun

USA 

 Eden, Maryland, Somerset County, 
 Eden, Mississippi, Yazoo County, 
 Eden, North Carolina, Rockingham County, 
 Eden, Texas, Concho County, 
 Eden, New York, Erie County, 
 Eden, New York, Orange County, 
 Eden, Wisconsin, Fond du Lac County, 
 Eden, Idaho, Jerome County, 
 Eden, Utah, Weber County, 
 Eden, Wyoming, Sweetwater County, 
 Eden, Vermont

Se även
 River Eden – flera

Se även
 Edenbridge – flera

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar